Ben-Zion Dinur, activiste sioniste.
 Irit Dinur, mathématicienne et spécialiste en informatique théorique.
 Yehiel De-Nur, écrivain et survivant de la Shoah.